GFS est un sigle qui peut désigner :
 Global File System, un système de fichiers partagé conçu pour une grappe d'ordinateurs Linux ou IRIX ;
 Google File System, un système de fichiers distribué propriétaire développé par Google pour ses propres applications ;
 Global Forecast System, un modèle de prévision météo.